De Grand Prix-wegrace van Australië 2015 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 18 oktober 2015 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Australië